Бейта́р () може да се отнася за:

 Бетар — античен град в Палестина разрушен по време на Втората юдейско-римска война;
 Бейтар — ционистка младежка организация създадена в Рига през 1923 г. от Владимир Жаботински;
 Бейтар – футболен клуб в Израел;